František Černík, češki hokejist, * 3. junij 1953, Nový Jičín, Češka.

Černík je v češkoslovaški ligi igral za klube HC Sareza Ostrava, Dukla Jihlava in HC Vítkovice, s katerim je v sezoni 1980/81 osvojil naslov državnega prvaka. V sezoni 1984/85 je igral v ligi NHL za Detroit Red Wingse, dosegel je pet golov in štiri podaje na 49-ih tekmah. V zadnjem delu kariere je igral še za klube ESV Kaufbeuren v nemški ligi ter VEU Feldkirch in ATSE Graz v avstrijski ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na Olimpijskih igrah 1984, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, ter petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate, treh srebrnih in ene bronaste medalje.

Tudi njegov zet Pavel Kubina je bil hokejist. Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| HC Sareza Ostrava
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 9
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 77
|
| 6
| 6
| 4
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 86/87
|
| 39
| 23
| 37
| 60
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Sareza Ostrava
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti ESV Kaufbeuren
Hokejisti VEU Feldkirch
Hokejisti ATSE Graz
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih